

Турниры 

Ниже приведён список международных турниров, прошедших в 2012 году, ход и результаты которых удостоились освещения со стороны профессиональных сайтов и изданий.

Counter-Strike: Global Offensive 
 Мейджор в Катовице

Dota 2 
 26 августа—2 сентября — Valve: The International 2012 (Сиэтл, Соединённые Штаты Америки). Чемпионы —  Invictus Gaming.

League of Legends 
 Межконтинентальная лига

StarCraft II 
 Blizzard Entertainment: 2012 StarCraft II World Championship Series

Примечания 

Годы в киберспорте
Все хронологические списки